Sini (cal·ligrafia)
 Sini (Oristany)
 Sini (recipient)